Colladon ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Daniel Colladon (1802–1893), Schweizer Physiker
 Louis Théodore Colladon (1792–1862), Schweizer Arzt und Botaniker